Začínajícím učitelem je učitel, který má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, je na začátku své profesní dráhy. Označení je možné chápat jako: mladý, nezkušený, nezralý, neovládající dosud všechny pracovní techniky a postupy nebo též jako perspektivní, nadšený, nadějný.

Nutná kvalifikace učitele v Česku 
Pedagog musí splňovat několik stanovených předpokladů vymezených v zákoně o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o plnou způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázanou znalost českého jazyka. Učitel musí mít odbornou kvalifikaci, kterou získává vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu.

Časové rozmezí začínajícího učitele 
Časové rozmezí „začátečnictví“ nelze přesně vymezit, neboť závisí na typu školy, aprobaci, výši úvazku, individuálních zkušenostech učitele; obvykle se stanovuje na období prvních 5 let profesní praxe. 

V tomto rozmezí se ale většina autorů neshoduje. Oldřich Šimoník hovoří o začínajícím učiteli v prvním roce nástupu do praxe. Naopak autoři Z. Kalhous a F. Horák<ref>KALHOUS, Zdeněk a HORÁK, František. K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 3, s. 245–255. ISSN 0031-3815, ISSN 2336-2189 (online).</ref> vymezují období začínajícího učitele dobou jednoho až tří let od nástupu do zaměstnání. Libuše Podlahová období stanovuje na dobu pěti let ve školství.

 Činnosti (nejen) začínajícího učitele 

 administrativa (vedení agendy žáků, záznamy jejich hodnocení, výkazy, korespondence, evidence nábytku…)
 operativní činnost (dozor o přestávkách, suplování za kolegy, porady učitelského sboru, sběr papíru, soutěže, školní výlety, vybírání peněz na divadla, přednášky, exkurze, plavání…)
 přípravy na výuku (více než dvě hodiny příprav připadají na jednu vyučovací hodinu, zejména při přípravách začátečníků) 
 sebevzdělávání (je nutné, aby učitelé zvyšovali své profesní kompetence pomocí různých workshopů, přednášek nad rámec školy)
 konzultační činnost (setkávání a rozhovory se žáky a jejich rodiči, nejběžněji třídní schůzky, konzultační hodiny…)
 hodnocení (posuzování žáků za dosažené výsledky, zejména pro začínající učitele je hodnocení žáků velmi obtížené) 
 styk s veřejností (zapojení učitelů do veřejných akcí, publikování článků v regionálním tisku, tvorba informačních materiálů, prezentace školy při veřejných vystoupeních).

 Šok z reality 
Takzvaný „šok z reality“ neboli profesní náraz postihuje učitele zejména v prvním roce působnosti ve škole. Začínající učitelé zjišťují, že nejsou připraveni na to, co vše se od nich ve škole očekává. Příčin šoku z reality, který může končit i odchodem do jiné profese nebo přechodem do jiné školy, je spousta.

Některými z nich jsou: nedostatečné materiální vybavení školy, nekázeň žáků v hodinách, časová náročnost, vztahy na pracovišti, malé pravomoci učitele, postoje rodičů ke škole, výše učitelské platu či celková odlišnost školní reality od představ.

 Uvádějící učitel 
Jelikož je učitel začátečník nezkušený a potřebuje pomoc kolegů, spousta ředitelů škol určí tzv. uvádějícího učitele. Tato funkce není zákonem dána, proto je využívána jen na některých školách. Uvádějící učitel je ve svém oboru již zkušený a má za úkol poskytnout začátečníkovi odbornou i psychickou oporu, a tím omezit jeho profesní nejistotu na minimum. Může mu předat zkušenosti ze své učitelské praxe. Měl by ho podpořit a pomoci mu v jeho nejistých krocích zejména v prvním roce učitelské praxe. 

 Odkazy 
 Reference 

 Literatura 
 ČESKO. Zákon č. 563 ze dne 24. září 2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů ČR. 2004, částka 190. ISSN 1211-1244.
 KALHOUS, Zdeněk a HORÁK, František. K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 3, s. 245–255. ISSN 0031-3815, ISSN 2336-2189 (online). Dostupné také z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?cat=10223&lang=cs.
 PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. První pomoc pro pedagogy, 1. ISBN 80-7254-474-8.
 PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.
 ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel: některé pedagogické problémy začínajících učitelů = The beginning teacher: some pedagogical problems of beginning teachers. 1. dotisk 1. vyd. [i. e. 2. vyd.]. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 101 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 56. ISBN 80-210-8494-4.
 TRUNDA, Michal. Zákon o pedagogických pracovnících a navazující školské předpisy. 3. vyd. Třinec: RESK, spol. s r.o., 2016. 164 s. ISBN 978-80-87675-11-3.
 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252.

Pedagogika
Profese
Školství